Achselkopf ist der Name folgender Berge:

 Achselkopf (Tannheimer Alpen), Berg in Tirol, 1.184 m 
 Achselkopf (Rauchenberg), Berg in Oberbayern, 1.162 m
 Achselkopf (Tegernseer Berge), Berg in Oberbayern, 1.190 m
 Achselkopf (Nordkette), Berg bei Innsbruck, Tirol, 1.572 m

Siehe auch:
 Achselköpfe
 Achselköpfl